Unger – biskup poznański lub gnieźnieński na przełomie X i XI wieku

Osoby o nazwisku Unger:
 Caroline Unger – węgierska śpiewaczka operowa
 Deborah Kara Unger – kanadyjska aktorka
 Franz Unger – austriacki biolog i paleontolog
 Jodi Unger – amerykańska lekkoatletka, tyczkarka
 Józef Unger – polski drukarz, księgarz i wydawca.
 Leopold Unger – polski publicysta
 Oswald Unger (1896-1967) – kapitan saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler Ordeu Virtuti Militari
 Peter Unger – profesor na NYU